Almtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Almtjärnen, Värmland, sjö i Årjängs kommun,  (21,9 ha)
Almtjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Almtjärnen, Jämtland, sjö i Bergs kommun,  (5,67 ha)
Almtjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (1,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn